Menacho ist der Familienname folgender Personen:

 César Menacho (* 1964), bolivianischer Sportschütze, Olympiateilnehmer 2008
 Héctor Menacho (1928–2019), peruanischer Ruderer, Olympiateilnehmer 1968
 Juan Olmo Menacho (* 1978), spanischer Radrennfahrer, siehe Juan Olmo
 Paola Menacho (* 1982/83), bolivisch-kolumbianische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Model